Комонфорт има више значења:

 Општина Комонфорт (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Комонфорт (Комонфорт, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику